Degen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arpad von Degen
 Árpád von Degen